Guittet ist der Familienname folgender Personen:

 Chantal Guittet (* 1955), französische Politikerin
 Jacques Guittet (* 1930), französischer Fechter